Das Mädchen Rosemarie steht für:

 Das Mädchen Rosemarie (1958), Kinofilm von Rolf Thiele
 Das Mädchen Rosemarie (1996), Fernsehfilm von Bernd Eichinger
 Das Mädchen Rosemarie (Musical)